Kinderstraßenbahn steht für:
 Kinderstraßenbahn Frankfurt am Main, eine Miniaturstraßenbahn in Frankfurt am Main
 Kinderstraßenbahn Lottchen, eine Straßenbahn in Dresden
 Kinderstraßenbahn Rumpelstilzchen, eine Parkeisenbahn in Stuttgart

Siehe auch:
 Spatzenbahn